Чемпіонат Європи з бейсболу — бейсбольний турнір між національними збірними Європи, що проводиться під егідою Європейської конфедерації бейсболу — CEB.

Формат турніру 
СЕВ організовує Чемпіонат Європи за системою дивізіонів, кожен з яких відповідає певному рівню команд.

Турнір у дивізіоні A є найвищим рівнем і проводиться кожних два роки. Його переможець здобуває титул чемпіона Європи з бейсболу. Дивізіони B і С проводяться у рік, що передує турніру у дивізіоні А.

Відбір учасників 
Дивізіон «А» складається з 12 команд. Право зіграти на турнірі дивізіону «А» чемпіонату Європи отримують збірна країни-організатора, 9 найкращих збірних з попереднього турніру та дві збірні-переможці груп у дивізіоні «B».

У дивізіоні «B» грають також 12 команд (2 останніх з дивізіону «A» + 8 або 9 з попереднього турніру + 1 або 2 з дивізіону «C»). Кількість команд у дивізіоні «C» точно не визначена, залежить від кількості збірних, що заявилися для участі. Якщо таких збірних 5 або більше, то у дивізіоні «C»  розігрується два місця у дивізіоні «B», якщо менше 5 — одне місце у дивізіоні B.

Поточний розподіл збірних на дивізіони Чемпіонату Європи з бейсболу

Історія 
Чемпіонат Європи з бейсболу проводиться з 1954 року. Проведено 34 розіграші турніру.

Результати збірних на чемпіонатах Європи.

Примітки

Посилання 
 Правила проведення турніру на офіційному сайті CEB 
 Результати турнірів, починаючи з 2007 року 

Бейсбол
Чемпіонат Європи